Spartaki Tbilisi (Georgisch: სპარტაკი თბილისი) is een Georgische voetbalclub uit de hoofdstad Tbilisi.

De club werd opgericht als Odisji Zoegdidi en was medeoprichter van de Oemaghlesi Liga nadat Georgië onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. Odishi was geen hoogvlieger en eindigde meestal in de middenmoot. Voor het seizoen 1994/95 veranderde de club de naam in Dinamo Zoegdidi en werd 5de, de beste plaats tot dan toe. Het volgende seizoen veranderde de naam in Dinamo-Odisji Zoegdidi en nog een jaar later werd het opnieuw Odisji Zoegdidi. In 1998 werd de club opnieuw 5de, het volgende seizoen degradeerde de club.

In 2001 werd de naam opnieuw veranderd, dit keer in Lazika Zoegdidi. In 2003 promoveerde de club opnieuw en speelde nu als Spartak-Lazika. Na één seizoen degradeerde de club opnieuw en verhuisde daarna naar de hoofdstad Tbilisi en veranderde de naam in Spartaki Tbilisi. Spartaki werd 3de maar mocht toch promoveren omdat de hoogste klasse werd uitgebreid van 10 naar 16 clubs. In 2006 werd de club echter laatste en degradeerde opnieuw.

Tbilisi
Sportclub in Tbilisi